Соларо — город в Италии, регион Ломбардия.
 Соларо — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.

Составные названия 
 Вилланова-Соларо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.